Соната для кларнета и фортепиано ми-бемоль мажор, op. 167 — сочинение Камиля Сен-Санса.

Соната создавалась в мае―июне 1921 года, в последний год жизни композитора. Первое издание было осуществлено в издательстве Дюран в ноябре того же года. Произведение посвящено профессору Парижской консерватории Огюсту Перье.

В сонате четыре части:

 Allegretto. Размер 12/8.
 Allegro animato. Размер 2/2. 
 Lento. Размер 3/2. Второй раздел части почти в точности повторяет первый, но на две октавы выше. Без перерыва переходит в четвёртую часть.
 Molto allegro — Allegretto. Размер 4/4. В конце звучит реминисценция из первой части (12/8), формируя своеобразную «арку» и объединяя структуру всего сочинения.

Эта соната — вторая в триаде сочинений Сен-Санса для духовых инструментов и фортепиано вместе с Сонатой для гобоя, ор. 166, и Сонатой для фагота, ор. 168.

Литература 

 

Произведения для кларнета и фортепиано
Произведения Камиля Сен-Санса
Музыкальные произведения 1921 года
Сонаты 1920-х годов